Василь Черня́вський: Чернявський Василь (роки життя невідомі) — російський урядовець, секретар Колегії закордонних справ.
 Чернявський Василь Никифорович (Варлаам) (1819—1889) — єпископ Мінський і Туровський.